Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2015/16.

В групповом этапе участвуют 48 клубов: 31 команда, прошедшая через квалификацию, 7 команд, получивших автоматическую квалификацию и 10 команд, проигравших в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации). Клубы разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2015/16 представлены национальные лиги следующих стран:
 Франция — 4 команды,
 Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия, Чехия — по 3,
 Азербайджан, Англия, Бельгия, Греция, Испания, Норвегия, Польша, Турция, Швейцария — по 2,
 Австрия, Албания, Белоруссия, Дания, Республика Кипр, Украина, Шотландия — по 1.

Жеребьёвка 

Команды были посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на конец сезона 2014/2015 года. Обладатель титула, Севилья, автоматически посеян в первую корзину. Жеребьёвка прошла 24 августа 2015 года на Форуме Гримальди в Монако.

В групповом этапе играет 48 команд — 16 начинают с него, 22 победителя раунда плей-офф и 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги Чемпионов

Группы 
По результатам жеребьёвки команды были разбиты на 12 групп по 4 команды. В плей-офф выходят по две команды из каждой группы, а также 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов.

Группа A

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа B

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа C

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа D

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа E

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа F

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа G

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа H

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа I

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа J

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа K

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Группа L

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2015/2016